Зимняя классика 2020 — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2019/2020 между командами «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз», который состоялся 1 января 2020 года на стадионе «Коттон Боул» в Далласе и завершился победой «Старз» со счётом 4:2. На матче присутствовало 85 630 зрителей, что является 2-м показателем посещаемости одного матча в истории НХЛ.

Предыстория 
О месте проведения и участниках матча было объявлено 1 января 2019 года.

17 декабря 2019 года на стадионе начались работы по монтажу хоккейной коробки.

Ранее обе команды никогда не проводили матчи на открытом воздухе.

Данный матч является второй очной встречей между «Далласом» и «Нэшвиллом» в сезоне 2019/20. Предыдущая состоялась 14 декабря в Нашвилле и завершилась победой гостей со счётом 4:1. Перед «Зимней классикой» «Старз» провели в регулярном чемпионате 40 матчей, в которых одержали 22 победы, потерпели 18 поражений, 4 из которых в дополнительное время, и с 48 очками занимали 3-е место в Центральном дивизионе. «Предаторз» провели 38 матчей в которых набрали 42 очка, с рекордом 18–14–6, расположились на 6-м месте Центрального дивизиона.

Стадион 
«Коттон Боул» — футбольный стадион на котором различные команды проводят матчи по футболу и американскому футболу. Стадион был построен и открыт в 1930 году. В 1936, 1968, 1993, 2008 годах реконструирован, а в 1948/49, 1993, 2008 годах с расширением. Вместимость арены составляет 92 100 зрителей.

Составы команд

«Даллас Старз» 

Главный тренер: Рик Боунесс

«Нэшвилл Предаторз» 

Главный тренер: Питер Лавиолетт

Матч  
«Даллас Старз» одержал победу 4:2, отыгравшись со счёта 0:2. На 3-й минуте матча нападающий «Старз» Кори Перри атаковал локтём в голову защитника «Предаторз» Райана Эллиса за что получил 5-минутный штраф и удаление до конца матча. Райан Эллис только при помощи одноклубников смог покинуть лёд и в матче больше не появлялся. Через 2 минуты и 22 секунды нападающий «Далласа» Блейк Комо получил 2-минутное удаление за выброс шайбы. Нападающий «Нэшвилла» Мэтт Дюшен открыл счёт в матче реализовав игру 5 на 3, после чего Данте Фаббро удвоил преимущество гостей забросив шайбу в большинстве. В середине 1-го периода Денис Гурьянов получил право на штрафной бросок, но не смог поразить ворота «Предаторз». За минуту до конца 2-го периода Блейк Комо сократил счёт в матче. В начале 3-го периода хоккеисты «Далласа» забросили три безответные шайбы менее чем за 7 минут и повели в матче со счётом 4:2. За оставшееся время «Нэшвиллу» не удалось отыграться.

Три звезды матча 
 Блейк Комо («Даллас Старз»). 1 гол.
 Йон Клингберг («Даллас Старз»). 2 передачи.
 Мэтт Дюшен («Нэшвилл Предаторз»). 1 гол, 1 передача.

Примечания 

НХЛ в сезоне 2019/2020
2020 год в хоккее
Январь 2020 года в США
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Зимняя классика НХЛ
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Далласе